Lögnaren kan syfta på:

 Lögnaren (film) – en finländsk film från 1981 i regi av Mika Kaurismäki
 Lögnaren (paradox) – en filosofisk paradox